Нікі́тіна () — жіноча форма російського прізвища Нікітін. Відомі носії:
 Нікітіна Анна Володимирівна ( 1989) — українська поетеса, прозаїк.
 Нікітіна Валерія Валеріївна ( 1982) — українська художниця, іконописець та графік. Онука шістдесятника-бойчукіста Віктора Грицая.
 Нікітіна Інна Олексіївна ( 1982) — українська плавчиня, багаторазова чемпіонка України учасниця літніх Олімпійських ігор 2000 року 2000 в Сіднеї.
 Нікітіна Катерина Анатоліївна ( 1977) — російська актриса театру і кіно.
 Нікітіна Лідія Михайлівна ( 1934) — українська радянська діячка, старша апаратниця Сакського хімічного заводу Кримської області. Депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань.
 Нікітіна Марина Вікторівна ( 1986) — український юрист. Народний депутат України 9-го скликання.
 Нікітіна Марія Олександрівна — заступниця голови ГО «Чернівецьке об'єднання „Захист“», відзначена орденом княгині Ольги III ступеня
 Нікітіна Олена Валеріївна ( 1992) — російська скелетоністка.
 Нікітіна Ольга Олексіївна ( 1998) — російська фехтувальниця на шаблях. Олімпійська чемпіонка 2020 року в командній першості,
 Нікітіна-Станіславська Тетяна Василівна (1907—1991) — актриса, режисер, викладач, заслужена артистка УРСР, дружина режисера Миколи Станіславського, донька нотаріуса В. О. Нікітіна, сестра актора Юрія Ніктіна і генетика Фауста Нікітіна.
 Нікітіна Яна Віталіївна ( 1975) — азербайджанська актриса, кастинг-директор, ведуча, учасниця команди КВН «Хлопці із Баку».

Примітки 

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ